Загорб — название населённых пунктов на Украине:

 Загорб — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Загорб — село в Хустском районе Закарпатской области.